Caspar Wegener er navnet på flere personer:

 C.F. Wegener (1802-1893) – dansk kongelig historiograf og gehejmearkivar
 Caspar Wegener (1851-1930) – dansk biskop